Nawabganj (Bangladesh), plaats in divisie (bibhag) Rajshahi
Nawabganj (Bareilly), een plaats en gemeente in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Nawabganj (Unnao), een plaats in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh